Die Allianz Suisse Open Gstaad 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Juli 2006 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Gastón Gaudio, der als Setzlistenzweiter im Viertelfinal ausschied. Der neue Turniersieger wurde Richard Gasquet, der sich als Siebter der Setzliste im Final gegen Feliciano López in vier Sätzen durchsetzte. Im Verlauf des Turniers gab Gaudio nur einen Satz ab. Es war für Gasquet der zweite Titel der Saison und der dritte Titel seiner Karriere.
Im Doppel schieden die Vorjahressieger František Čermák und Leoš Friedl im Halbfinal gegen die späteren Sieger Jiří Novák und Andrei Pavel aus. Novák hatte bereits 1996 einen Doppeltitel in Gstaad gewonnen und war zudem schon zweimal im Einzel erfolgreich gewesen. Sie gaben im Turnierverlauf keinen Satz ab. Für Novák war es der 18. und letzte Titel der Karriere, während Pavel seinen 5. Titel gewann.

Das Preisgeld betrug 470'000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 495'000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 28 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 19 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 14 kB)

Tennisturnier 2006
Tennisturnier in Saanen